Transit (satélite) - um satélite artificial
 Transit (livro) - um livro de Edmund Cooper
 Ford Transit - uma linha de veículos utilitários da Ford

Desambiguação